Daniel Johnson sr. (1915-1968), een Canadees politicus
 Daniel Johnson jr. (1944), een Canadees politicus
 Daniel Johnson (diplomaat) (1942), een Amerikaans ambassadeur
 Daniel Johnson (journalist) (1957), een Brits journalist
 Daniel Johnson (basketballer) (1988), een Australisch basketballer
 Daniel Johnson (voetballer) (1992), een Jamaicaans voetballer